Arnaud Decugis (1958-), entraîneur de tennis français, petit-fils de Max Decugis
 Cécile Decugis (1930-2017), monteuse et réalisatrice française
 Henri Decugis (1874-1947) , économiste et essayiste français
 Julie Halard-Decugis (1970-), championne française de tennis, épouse d'Arnaud Decugis, qui a été son entraîneur
 Max Decugis, aussi Décugis, (1882-1978), champion français de tennis
 Yves Decugis (1914-1943), mécanicien à la S.N.C.F. fusillé le  dans la clairière de la forteresse du Mont-Valérien

Homonymie de patronyme